Turquestan (regió) o Turània, terres turques al nord de l'Iran i de l'Afganistan 
 Província del Turquestan, província del Kazakhstan
 Turquestan Afganès, del Sud o Meridional, part turca del nord de l'Afganistan 
 Turquestan Occidental, territoris russos de l'Àsia central
 Turquestan Rus, govern imperial rus (Govern General del Turquestan), part de l'Àsia central russa 
 Govern Provisional del Turquestan Autònom govern provisional que va administrar una part de l'Àsia central russa, principalment la vall de Fergana, del novembre del 1917 al febrer del 1918
 República Socialista Soviètica Autònoma del Turquestan: territori que va existir dins la Rússia soviètica del 30 d'abril de 1918 al 27 d'octubre de 1924.
 Turquestan Oriental o Turquestan Xinès, territoris turcs de la Xina, modern Xinjiang 
 República del Turquestan Oriental 
 República del Turquestan Oriental (1933-1934) (o primera república)
 República del Turquestan Oriental (1944-1949) (o segona república)
 Turquestan (ciutat), ciutat del Kazakhstan, antigament Iassi.